Satakunta puede referirse a:

 Región de Satakunta, una de las actuales divisiones administrativas de Finlandia.
 Provincia de Satakunta, una de las provincias históricas de Finlandia.